Гиргильяно ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Пуэнте-ла-Рейна. Занимает площадь 24,6 км². Население — 96 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Guirguillano

Муниципалитеты Наварры